Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2004 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 

 La domination des joueurs argentins sur l'ensemble de la quinzaine, avec la présence d'un Argentin dans chacun des quarts de finale, de trois d'entre eux en demi-finale et la finale 100 % argentine opposant Gastón Gaudio à Guillermo Coria.
 Gastón Gaudio, alors classé  mondial, n'était pas tête de série.
 Il a sauvé deux balles de match en finale face à son compatriote Guillermo Coria, devenant ainsi le premier joueur de l'ère open et le premier depuis 1936 à réussir l'exploit de remporter un tournoi du grand chelem en sauvant une balle de match en finale.
 Le numéro 6 mondial André Agassi est éliminé au premier tour.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2004
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 2004
Tennis en mai 2004
Tennis en juin 2004
Sport en France en juin 2004